Japan est le nom anglais du Japon.

Japan peut aussi désigner :
 Japan, un groupe de new wave britannique ;
 Japan, un cheval britannique de race Thoroughbred formé en Irlande.
 Japan, un film réalisé par Fabien Pruvot ;
 Japan, une ville d'Indonésie ;
 Japan air, un grab (ou figure) en skateboard.

JAPAN peut désigner :
 JAPAN, un manga one shot.